Divinity – album muzyczny grupy Altaria
 Divinity – seria komputerowych gier fabularnych:
 Divine Divinity (2002)
 Beyond Divinity (2004)
 Divinity II (2009)
 Divinity: Dragon Commander (2013)
 Divinity: Grzech pierworodny (2014)
 Divinity: Original Sin 2